Смирных — заброшенный военный аэродром, расположенный на восточной окраине посёлка городского типа (ПГТ) Смирных, Сахалинская область.

История 
Аэродром построен для Императорской армии Японии и имел наименование аэродром Кетон (аэродром) (Кэтон, Хаттой). Его размеры составляли 500х500 метров, аэродром имел бетонную ВПП размерами 1200х100 метров, рулёжные дорожки из гравия и около 20 оборудованных самолётных стоянок. По оценкам советской разведки, на аэродроме при будущих боевых операциях можно было оперативно разместить от одного до двух авиационных полков по штатам военного времени (28-64 боевых самолёта).

С апреля 1946 года на аэродроме базировался штаб и управление 334-й бомбардировочной авиационной Ленинградской Краснознамённой ордена Суворова дивизии и её полки:

 12-й бомбардировочный авиационный орденов Кутузова и Александра Невского полк (Ту-2);
 12-й бомбардировочный авиационный Берлинский орденов Кутузова и Александра Невского полк (Ту-2);
 454-й бомбардировочный авиационный полк (Ту-2).

В 1949 году дивизия переименована в 116-ю бомбардировочную авиационную Ленинградскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию, а в 1952 году дивизия вместе с полками перебазировалась в Белоруссию на аэродромы Остров (Псковская область) и Тарту (Эстонская ССР).

На смену дивизии прибыла 52-я и 162-я бомбардировочные авиационные дивизия на самолётах Ил-28 из состава 76-го бомбардировочного авиационного корпуса 54-й воздушной армии.

В июне 1966 года аэродром был реконструирован. Была построена новая ВПП длиной  м (старую больше не использовали), впоследствии полосу удлинили до  м. Аэродром построен по стандарту для размещения истребителей, с железобетонными укрытиями для самолётов и веерным выездом на рулёжные дорожки. После реконструкции расстояние от жилых домов (ул. Центральная) до ближайших самолётных стоянок составляло менее 500 метров.

На аэродроме на постоянной основе, начиная с сентября 1945 года и до самого расформирования в 1994 году, базировался 528-й истребительный авиационный полк, выполнявший задачи противовоздушной обороны острова Сахалин и прилегающей морской зоны.

В 1949 году полк был передан из ВВС в состав 11-й отдельной армии ПВО, в 1980 году — в 40-ю истребительную авиационную дивизию ВВС, обратно в состав 11-й отдельной армии ПВО — в 1986 году.

На аэродроме, в разное время, базировались самолёты: Як-3, Ла-7, МиГ-15, МиГ-17, Як-25, Як-28П, и МиГ-23МЛ. Также на аэродроме располагалась база радиоуправляемых мишеней для полигона «Залив Терпения».

1 октября 1994 года 528-й истребительный авиационный полк был расформирован. При расформировании полка самолёты МиГ-23 перегонялись на аэродром Хурба (Комсомольск-на-Амуре), где была оборудована база хранения. Впоследствии все самолёты были утилизированы. Два неподъёмных самолёта МиГ-23, один боевой и один учебно-боевой, были оставлены на аэродроме. Для поддержания жизнедеятельность аэродрома ещё некоторое время работала авиационная комендатура.

В настоящее время бетонное покрытие существует, аэродром заброшен.

См. также 
 Список военных аэродромов России

Примечания

Литература

Источники 
 Сайт: Смирных. Смирныховские новости. Ворота в небо. http://smirnyh.sakh.com/

Аэродромы ВВС России
Заброшенные аэродромы
Закрытые военные аэродромы России
Аэродромы Сахалинской области
Военные аэродромы СССР